Garuda bezeichnet:

 ein mythologisches Wesen: siehe Garuda
 die indonesische Fluglinie Garuda Indonesia
 das Garuda-Tal auch Kyunglung südwestlich des Kailash, Hauptstadt des untergegangenen Shang Shung-Reiches
 (2307) Garuda, einen Asteroiden
 einen thailändischen Film aus dem Jahr 2004: siehe Garuda (Film)
 Garuda (Schriftart)
 das Plattenlabel des Tranceproduzenten Gareth Emery: siehe Garuda (Plattenlabel)
 Megalara garuda, eine 2011 auf Sulawesi entdeckte Grabwespenart
 einen Hersteller von Luftschrauben und Propellern aus Berlin-Neukölln: siehe Garuda (Firma)
 Garuda (Rautahat), Stadt im Distrikt Rautahat (Nepal)
 Garuda Linux, eine auf Arch basierende Linux-Distribution